Djupselet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Djupselet, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 
Djupselet, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (9,98 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn